Viktoria Köln je historický název těchto klubů:
SC Viktoria Köln – zaniklý sportovní klub z Kolína nad Rýnem; sportovní činnost vykazoval v letech 1957–1994.
SCB Viktoria Köln – zaniklý sportovní klub z Kolína nad Rýnem; sportovní činnost vykazoval v letech 1994–2010.
FC Viktoria Köln – fotbalový klub z Kolína nad Rýnem, který byl založen v roce 2010.